Compensatie (juridisch), een tegemoetkoming (meestal op financieel gebied, bijvoorbeeld van geldvorderingen die wederzijds verschuldigd zijn)
 Compensatie (psychologie), een begrip in de psychologie dat Freud heeft geïntroduceerd
 Compensatie (schaken), een schaakterm waarbij een speler een voordeel beoogt op lange termijn
 Cos φ-compensatie, een methode waarmee de faseverschuiving in een elektrische installatie tot een aanvaardbare waarde wordt teruggebracht
Compensatietoerist, een zogeheten gast die op basis van een compensatie (uit een klacht) op reis gaat, en daar ter plekke opnieuw gaat zoeken naar nieuwe compensatie voor een volgend verblijf.